Mužská čtyřhra Maharashtra Open 2018 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2018. Do deblové soutěže punéského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indický pár Rohan Bopanna a Džívan Nedunčežijan, který dohrál na raketách Pierra-Huguese Herberta a Gillese Simona.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Nizozemců Robin Haase a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal francouzskou dvojici Pierre-Hugues Herbert a Gilles Simon po zvládnutých zkrácených hrách obou setů. Oba šampioni a noví stabilní spoluhráči si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Haase vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Middelkoopa to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Franko Škugor (čtvrtfinále)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (vítězové)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrej Vasilevskij (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Džívan Nedunčežijan ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2018
ATP World Tour 2018